Ванати — село в Болнисском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии
 Уанат (груз. Ванати) — село в Цхинвальском районе Южной Осетии /